Le Sonnet 76 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHy is my verſe ſo barren of new pride?
So far from variation or quicke change?
Why with the time do I not glance aſide
To new found methods,and to compounds ſtrange?
Why write I ſtill all one,euer the fame,
And keepe inuention in a noted weed,
That euery word doth almoſt fel my name,
Shewing their birth,and where they did proceed?
O know ſweet loue I alwaies write of you,
And you and loue are ſtill my argument:
So all my beſt is dreſſing old words new,
Spending againe what is already ſpent:
   For as the Sun is daily new and old,
   So is my loue ſtill telling what is told,

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

076